Dor (Israël) een plaats in het oude Israël,
 Dör, gemeente in Hongarije,
 Dor, een Waalse familie,
 vegetatie, dor of verdord landschap,
 Dorre verdroogde planten of bloemen
 Vreugde (emotie), een dor persoon zonder vreugde of emotie, 
 Een Indiase film uit 2006
 Digitaal Opkopersregister
 Goudvis (sterrenbeeld)

D'Or (Fr: van goud) kan verwijzen naar:
 Côte-d'Or, een Frans departement
 Côte-d'Or, de voormalige naam van Ghana
 Côte-d'Or, een chocolademerk
 Louis d'or (munt)
 Louis d'Or (prijs), een jaarlijkse theaterprijs

DOR kan verwijzen naar:
 Een DOR-bord, een verkeersbord met een dubbel omgezette rand, soms ook ADORA genoemd